Plaats in Indonesië
 Sobo (Geyer), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Sobo (Banyuwangi), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java
 Sobo (Munjungan), een plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java
 Sobo (Pringkuku), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java